Les 62es championnats du monde d'escrime se sont déroulés à Kazan, en Russie, du 15 au . Ces championnats avaient été initialement confiés à Sofia, en Bulgarie, qui dut se retirer pour des raisons financières.

La compétition est organisée à la . Une autre salle est mise à disposition des tireurs pour les entraînements.

Cent deux nations différentes participent à ces championnats. Treize d'entre elles y sont médaillées

Les deux nations les plus médaillées sont l'Italie et la Russie qui terminent à égalité avec 3 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze. Ces deux nations dominent l'escrime mondiale depuis de nombreuses années. La France prend la troisième place juste derrière les deux premiers avec 3 médailles d'or, 1 d'argent mais seulement 3 de bronze. Ces championnats du monde marquent le retour de la France en tête des classements après deux années de passage à vide. 

Les trois premiers du classement ont accaparé plus de la moitié des médailles attribuées lors de la compétition.

On peut également remarquer qu'avec les trois titres remportées par l'Italie, cette dernière dépasse et détrône finalement l'Union soviétique en nombre de médailles d'or, plus de 23 ans après la dernière participation d'athlètes concourant sous la bannière soviétique. Si l'on cumule en revanche les nombres de médailles soviétiques et russes (dans de nombreux autres sports la Russie est l'héritière juridique et statistique) la Russie reste loin devant toutes les autres nations et notamment la France, l'Italie ou la Hongrie.

Calendrier 
Les championnats du monde se déroulent sur neuf jours. Les trois premiers jours sont réservés aux éliminatoires. Lors des trois jours suivants ont lieu les épreuves individuelles et les trois derniers sont dédiés aux compétitions par équipes.

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Statistiques

Médias 

La couverture médiatique de l'escrime est, en général, assez peu présente et les championnats du monde 2014 n'ont pas dérogé à la règle. Les quotidiens sportifs, tel L'Équipe, ont toutefois permis un minimum d'information sur la compétition. En revanche, une retransmission vidéo en direct était assurée sur Youtube par la chaîne de la FIE.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la compétition

2014
Escrime
Escrime 2014
Événement sportif à Kazan
Monde 2014
Monde
Sport en Russie en 2014
Sport en juillet 2014